Bengt Lindholm kan avse:
 Bengt Lindholm – violinlbyggare, se Lindholms Violinateljé
Bengt Lindholm (åklagare)